Castro kan henvise til flere personer:

 Castro, en by i Apulien, Italien
 Carlos Cruz de Castro, en spansk komponist, dirigent og pianist
 Fidel Castro, en cubansk kommunistisk revolutionær og Cubas premierminister
 Gonzalo Castro, en tysk fodboldspiller af spansk afstamning,
 Héctor Castro, en uruguayansk fodboldspiller
 Jason Castro, en pop-sanger og sangskriver fra USA
 José María Castro, en argentinsk komponist, dirigent og cellist
 Josué de Castro, en brasiliansk læge, geograf, forfatter og diplomat
 Juan de Castro, en italiensk kardinal i den Katolske kirke
 Juan José Castro, en argentinsk komponist, dirigent og professor
 Jussara Castro, en håndboldspiller fra Uruguay son spiller på Uruguays håndboldlandshold
 Lope Garcia de Castro, en spansk koloniadministrator
 Mateus dos Santos Castro, en brasiliansk fodboldspiller
 Raúl Castro, er lederen af Cubas Kommunistiske parti
 Raul Hector Castro, en amerikansk politiker og var guvernør i Arizona
 Ricardo Castro Herrera, en mexicansk komponist og pianist
 Xosé María Díaz Castro, en Galicisk digter, forfatter og oversætter

Se også 
 Julián Castro